This Strange Engine é o nono álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 1997. É o primeiro trabalho lançado sob o novo selo Castle Records, depois da saída da EMI.

O álbum pode ser considerado mais comercial que o seu antecessor, apesar de possuir músicas como a faixa-título, até então a mais longa composição do grupo na Era H. As características marcantes do álbum são a presença de arranjos mais acústicos e uma maior ênfase dada aos teclados. De modo geral, a sonoridade é leve e alternativa, possuindo momentos mais descontraídos ("Hope for the Future") ou mais reflexivos ("Estonia", "This Strange Engine").

Não sendo um álbum conceitual, aborda temas diversos: um relato autobiográfico da juventude de Steve Hogarth ("This Strange Engine"); o livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell ("Man of Thousand Faces"); uma homenagem aos fãs ("Eighty Days"); a tragédia ocorrida com o navio "Estonia" em 1994, que matou quase 900 pessoas ("Estonia"); teorias homeopáticas ("Memory of Water"); etc. 

Duas dessas músicas foram lançadas como singles ("Eigthy Days" e "Man of Thousand Faces"), mas ambas fracassaram em atingir o UK Singles Chart. O álbum debutou em #27 na parada de álbuns do Reino Unido, aí permanecendo por duas semanas.

Faixas 
 "Man of a Thousand Faces" (07:33)
 "One Fine Day" (05:31)
 "80 Days" (05:01)
 "Estonia" (07:56)
 "Memory of Water" (03:02)
 "An Accidental Man" (06:12)
 "Hope for the Future" (05:10)
 "This Strange Engine" (30:24) 

Obs.: A faixa "This Strange Engine" possui, na realidade, 15:33 de duração; o tempo restante é preenchido por um completo silêncio até os segundos finais, quando se pode ouvir uma sonora gargalhada.

Integrantes 

Steve Rothery (guitarra)
Steve Hogarth (vocais e letras)
Mark Kelly (teclados)
Pete Trewawas (baixo)
Ian Mosley (bateria)

Álbuns de Marillion
Álbuns de 1997